Се́ченьи () — венгерский дворянский род.

 Сеченьи, Бела (1837—1918) — венгерский путешественник, картограф, член Венского географического общества.
 Сеченьи, Дьёрдь (1592—1695) — родоначальник венгерской графской ветви Сеченьи, получившей титул в 1697 году от императора Священной Римской империи Леопольда I, представители которой сыграли существенную роль в культурном, экономическом и техническом развитии венгерской нации.
 Сеченьи, Иштван (1791—1860) — венгерский политик-реформатор.
 Сеченьи, Йожеф (1932—2017) — венгерский метатель диска.
 Сеченьи, Мано (1858—1926) — венгерский политический, государственный и дипломатический деятель. Министр иностранных дел Королевства Венгрии (1898—1900).
 Сеченьи, Ференц (1754—1820) — венгерский граф, политик и основатель Венгерской национальной библиотеки и Венгерского национального музея.
 Сеченьи, Ференц (Szécsényi, 1922—2014) — венгерский кинооператор.

См. также 
 Сеченьи де Шальвар-Фельшовидек, Миклош (1868—1923) — католический прелат.

Топонимы 
 Цепной мост Сеченьи — висячий мост через реку Дунай, названный в честь венгерского политика графа Иштвана Сеченьи, вложившего немало средств и сил в его сооружение.
 Купальня Сеченьи — самый большой банный комплекс Будапешта и Европы, названный в честь Иштвана Сеченьи.
 Сеченьи фюрдё — станция 1-й линии Будапештского метрополитена у купальни Сеченьи.
 Национальная библиотека имени Сеченьи — крупнейшая библиотека Венгрии, названная в честь основателя Ференца Сеченьи.